Иодид германия(II) — бинарное неорганическое соединение металла германия и иода с формулой GeI, жёлтые кристаллы, растворяется в холодной воде, гидролизуются в горячей воде.

Получение 

 Термическим разложением иодида германия(IV):

 Восстановление гипофосфорной кислотой иодида германия(IV):
GeI4 + H3PO4 + H2O -> GeI2 + H3PO3 + 2HI

Физические свойства 

Иодид германия(II) образует жёлтые кристаллы тригональной сингонии, пространственная группа P m1, параметры ячейки a = 0,413 нм, c = 0,679 нм, Z = 1.

Растворяется в холодной воде, гидролизуются в горячей воде. Плохо растворяется в хлороформе.

Химические свойства 

 Гидролизуется горячей водой:

 При нагревании диспропорционирует:

 Медленно окисляется кислородом воздуха:

Литература 
 
 
 
 

Германий
Соли германия
Соединения германия по алфавиту
Галогениды металлов